A 2017-es ETRC magyar nagydíj volt a 2017-es kamion-Európa-bajnokság ötödik fordulója. 2017. augusztus 26-án és 27-én rendezték meg a Hungaroringen, Mogyoródon.

Időmérő - Szombat

Első verseny

Második verseny

Időmérő - Vasárnap

Harmadik verseny

Negyedik verseny

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista 
Hivatalos eredmények - 1. verseny 
Hivatalos eredmények - 2. verseny 
Hivatalos eredmények - 3. verseny 
Hivatalos eredmények - 4. verseny

Források 

Magyar autóversenyzés
2017 a kamion-Európa-bajnokságban